Bundestagswahlkreis 56 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Bremen II – Bremerhaven (2009)
 Bundestagswahlkreis Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Düren (1965 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Göttingen – Münden (1949 bis 1961)